Student z Pragi odnosi się do filmów:
 Student z Pragi (film 1913), reż. Stellan Rye, Paul Wegener
 Student z Pragi (film 1926), reż. Henrik Galeen
 Student z Pragi (film 1936), reż. Arthur Robison